Als Europameisterschaft 1994 oder EM 1994 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1994 stattfanden:

 American-Football-Europameisterschaft der Junioren 1994 in Berlin (Deutschland)
 Badminton-Europameisterschaft 1994 in Den Bosch (Niederlande)
 Biathlon-Europameisterschaften 1994 in Kontiolahti (Finnland)
 Bob-Europameisterschaft 1994 in La Plagne (Frankreich)
 Crosslauf-Europameisterschaften 1994 in Alnwick (Großbritannien)
 Curling-Europameisterschaft 1994 in Sundsvall (Schweden)
 Dreiband-Europameisterschaft 1994 in Odense (Dänemark)
 Eishockey-Europameisterschaft der U18-Junioren 1994 in Jyväskylä (Finnland)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1994 in Kopenhagen (Dänemark)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1994 in Hamar (Norwegen)
 Faustball-Europameisterschaft 1994 in Walldürn (Deutschland)
 U-21-Faustball-Europameisterschaft 1994 in Salzburg (Österreich)
 U-21-Fußball-Europameisterschaft 1994 in Montpellier und Nîmes (Frankreich)
 U-18-Fußball-Europameisterschaft 1994 in Spanien
 U-16-Fußball-Europameisterschaft 1994 in Irland
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1994 in Sokolov (Tschechien)
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1994 (Frauen) in Rom (Italien)
 U-18-Handball-Europameisterschaft der Männer 1994 in Israel
 U-17-Handball-Europameisterschaft der Frauen 1994 in Litauen
 Inline-Speedskating-Europameisterschaften 1994 in Pamplona (Spanien)
 Handball-Europameisterschaft der Männer 1994 in Almada und Porto (Portugal)
 Handball-Europameisterschaft der Frauen 1994 in Bonn, Magdeburg, Oldenburg und Waiblingen (Deutschland)
 Hallenhockey-Europameisterschaft der Herren 1994 in Bonn (Deutschland)
 Judo-Europameisterschaften 1994 in Danzig (Polen)
 Karate-Europameisterschaft 1994 in Birmingham (Großbritannien)
 Leichtathletik-Europameisterschaften 1994 in Helsinki (Finnland)
 Motorrad-Europameisterschaft 1994
 Poolbillard-Europameisterschaft 1994 in Annecy (Frankreich) und Tampere (Finnland)
 Poolbillard-Jugendeuropameisterschaft 1994 in Tampere (Finnland)
 Naturbahnrodel-Junioreneuropameisterschaft 1994 in Längenfeld (Österreich)
 Rennrodel-Europameisterschaften 1994 in Königssee (Deutschland)
 Ringer-Europameisterschaften 1994 in Athen (Griechenland) und Rom (Italien)
 Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 1994 in Thessaloniki (Griechenland)
 Sprintschwimmeuropameisterschaften 1994 in Stavanger (Norwegen)
 EBSA-Snookereuropameisterschaft 1994 in Budapest (Ungarn)
 Squash-Mannschaftseuropameisterschaft 1994 in Zoetermeer (Niederlande)
 Taekwondo-Europameisterschaften 1994 in Zagreb (Kroatien)
 Tischtennis-Europameisterschaft 1994 in Birmingham (Großbritannien)
 Turn-Europameisterschaften 1994 (Frauen) in Stockholm (Schweden)
 Turn-Europameisterschaften 1994 (Männer) in Prag (Tschechien)
 Unihockey-Europameisterschaft 1994 in Helsinki (Finnland)
 Beachvolleyball-Europameisterschaft der Männer 1994 in Almería (Spanien)
 Beachvolleyball-Europameisterschaft der Frauen 1994 in Espinho (Portugal)

!Europameisterschaft
1994